les Martenot de Cordoue :
 François Martenot de Cordoue (1770-1850), général français.
 François Charles Octave Martenot de Cordoue (1813-1868), général français.
 Eugène Martenot de Cordoue (1818-1872), général français.

 Auguste Martenot (1817-1891), homme politique français, oncle de Charles-Auguste.
 Charles-Auguste Martenot (1827-1900), ingénieur et homme politique français, neveu d'Auguste.

 Jean-Baptiste Martenot (1828-1906), architecte actif à Rennes.
 Jean-Baptiste Martenot, auteur anarchiste de La Dynamite.

 Maurice Martenot (1898 - 1980), frère de Madeleine et de Ginette Martenot. 
 Ondes Martenot, instrument de musique électronique inventé en 1928 par Maurice Martenot.
 Madeleine Martenot (1887-1982), pédagogue, sœur de Maurice et Ginette.
 Ginette Martenot (1902-1996), pianiste, sœur de Maurice et Madeleine.